Radonice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Radonice (okres Chomutov), gemeente in okres Chomutov
 Radonice (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ